Stipitocyphella är ett släkte av svampar. Stipitocyphella ingår i familjen Marasmiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stipitocyphella